Мостово́й — фамилия, имеет женскую форму . Происходит от названия профессии мостовой — сборщик податей за проезд по мосту.

Известные носители 
 Мостовой, Александр Владимирович (род. 1968) — советский и российский футболист.
 
 Мостовой, Артём Александрович (род. 1983) — украинский футболист.
 Мостовой, Борис Владимирович (1882—1937) — русский офицер, ротмистр, участник Первой мировой войны.
 Мостовой, Владимир Иосифович (1919—1996) — советский физик, член-корреспондент РАН, Герой Советского Союза.
 Мостовой, Вячеслав Иванович (род. 1948) — российский журналист.
 Мостовой, Григорий Порфирьевич (1923—1943) — Герой Советского Союза.
 Мостовой, Жорж — французский шашист.
 Мостовой, Иван Иванович (1929—2012) — шахтёр, бригадир забойщиков, Герой Социалистического Труда.
 Мостовой, Леонид Аркадьевич (род. 1956) — российский политик.
 
 Мостовой, Павел Иванович (1931—2000) — советский государственный деятель, заместитель Председателя Совета Министров СССР (1989—1990).
 Мостовой, Пётр Михайлович (род. 1938) — израильский кинематографист.
 Мостовой, Руслан Иванович (1974—2021) — украинский футболист и футбольный тренер.
 Мостовой, Сергей Андреевич (1908—1979) — Герой Советского Союза.
 Мостовой, Станислав Владимирович (род. 1982) — российский оперный певец (тенор).

 Мостовая, Анна Карповна (1925—2018) — советский передовик производства, отделочница Владивостокской мебельной фабрики, Герой Социалистического Труда (1974).

Топоним 
Белоруссия
 Мостовой — посёлок в Горецком районе Могилёвской области.

Россия
 Мостовой — посёлок в Заринском районе Алтайского края.
 Мостовой — посёлок станции в составе Железнодорожного района города Улан-Удэ Бурятии.
 Мостовой — станция Восточно-Сибирской железной дороги в Железнодорожном районе города Улан-Удэ Бурятии.
 Мостовой — хутор в Усть-Донецком районе Ростовской области.

Примечания